Raku bezeichnet:

 Eine japanische Brenntechnik keramischer Massen, siehe Raku-Keramik
 Eine Programmiersprache, siehe Raku (Programmiersprache)